Юзеф Свежиньский или Иосиф (Осип) Владиславович Свежинский (; , Влонице — , Сандомир, ПНР) — польский государственный и политический деятель, землевладелец, врач, премьер-министр в 1918 году.

Биография 
В молодости был членом партии Zet и Народной лиги, ставшей основой для Народно-демократической партии, одним из лидеров которой Свежиньский станет в будущем. С 1906 года избирался в 1-ю, 3-ю и 4-ю Государственные Думы Российской Империи. Член Польского коло.

На протяжении 11 дней в 1918 году занимал пост премьер-министра. Позже занимался вопросами образования.

В 1925 награждён командорским крестом со звездой Ордена возрождения Польши, что является второй из возможных пяти степеней ордена.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Члены Польского коло
Медики Польши
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Общественные деятели Польши
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва